Plaats in Indonesië
 Karya Sakti (Abung Surakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Karya Sakti (Muara Kelingi), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra